Зличич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зличич, Лазар (род. 1997) — сербский футболист, полузащитник.
 Зличич, Милош (род. 1999) — сербский футболист, нападающий.